|-
| 162201 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162202 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162203 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162204 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162205 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162206 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162207 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162208 - ||  || 6 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162209 - ||  || 24 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162210 - ||  || 28 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162211 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162212 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 162213 - ||  || 4 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 162214 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 162215 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162216 - ||  || 10 octombrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 162217 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162218 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162219 - ||  || 7 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162220 - ||  || 11 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162221 - ||  || 15 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162222 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162223 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162224 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162225 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162226 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162227 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162228 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162229 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162230 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162231 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162232 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162233 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162234 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162235 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162236 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162237 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162238 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162239 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162240 - ||  || 14 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162241 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162242 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 162243 - ||  || 2 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162244 - ||  || 3 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 162245 - ||  || 4 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 162246 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 162247 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162248 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162249 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162250 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162251 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162252 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162253 - ||  || 2 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162254 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162255 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162256 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162257 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162258 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162259 - ||  || 31 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162260 - ||  || 31 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162261 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 162262 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162263 - ||  || 28 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 162264 - ||  || 29 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162265 - ||  || 29 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162266 - ||  || 31 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 162267 - ||  || 29 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162268 - ||  || 31 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 162269 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162270 - ||  || 7 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 162271 - ||  || 8 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 162272 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 162273 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162274 - ||  || 10 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 162275 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 162276 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162277 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 162278 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162279 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162280 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162281 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162282 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162283 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162284 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162285 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162286 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162287 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162288 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162289 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162290 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162291 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162292 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162293 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162294 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162295 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162296 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162297 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162298 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162299 - ||  || 7 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162300 - ||  || 7 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-